Теребовля — название ряда географических объектов:

 Теребовля — город в Тернопольской области Украины
 Теребовля — прежнее название села Макаровка в Курчатовском районе Курской области России

См. также
 Трембовля (Канада) — основанное украинскими поселенцами село в Канаде (Манитоба)